Евгений Николаевич Фролов: Фролов, Евгений Николаевич (род. 1956) — советский футболист.
 Фролов, Евгений Николаевич (род. 1986) — российский футболист.